Il doppio del torneo di tennis BMW Tennis Championship 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Konstantinos Economidis e Kristof Vliegen che hanno battuto in finale Juan Martín del Potro e Sebastián Prieto 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Rik De Voest (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Travis Parrott (primo turno)

 Alberto Martín /  Sergio Roitman (quarti di finale)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Tennis Championship 2007